Franciaország
Theuville, település Eure-et-Loir megyében
Theuville, település Val-d’Oise megyében